Il tebibit è un'unità di misura dell'informazione o della quantità di dati e fa parte dei vari multipli del bit. 
Il termine deriva dalla contrazione di tera binary digit ed ha per simbolo Tib.

Descrizione

Conversioni 
In bit:
  Tib = 1 pebibit
  Tib = 1 exbibit 
  Tib = 1 zebibit 
  Tib = 1 yobibit 

In byte:
 8 Tib = 1 tebibyte
  Tib = 1 pebibyte
  Tib = 1 exbibyte
  Tib = 1 zebibyte
  Tib = 1 yobibyte

Voci correlate 
 Prefissi per multipli binari
 Unità di misura
 Ordini di grandezza (dati)

Unità di informazione